Asiatiska mästerskapet i fotboll för damer 1991 spelades i Fukuoka, Japan under perioden 26 maj-8 juni 1991. Det var den åttonde upplagan av turneringen.

Turneringen, som bestod av nio lag, fungerade även som AFC:s kvalificeringsturnering för VM 1991. Asiens tre platser tilldelades de två finalisterna - Kina och Japan - och vinnaren i matchen om tredje pris, Taiwan.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Externa länkar
Tabeller och resultat hos RSSSF.com

1991 i Japan
Fotbollsåret 1991
Fotboll i Japan
1991
WP:Projekt Japan
Fukuoka
Sportevenemang i Japan